Thomas Kennedy House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas Kennedy House (Paris, Kentucky), NRHP-ID 80001484
 Thomas Kennedy House (Carlisle, Kentucky), NRHP-ID 89001601